Meares ist der Familienname folgender Personen:

 Ainslie Meares (1910–1986), australischer Psychiater
 Anna Meares (* 1983), australische Radrennfahrerin
 Cecil Meares (1877–1937), britischer Schlittenhundeführer und Polarforscher
 John Meares (1756–1809), englischer Seefahrer, Navigator und Entdecker
 Kerrie Meares (* 1982), australische Radrennfahrerin
 Leonard Frank Meares (1921–1993), australischer Westernautor
 Pat Meares (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Meares (Kalifornien)

Sonstiges:
 Meares-Kliff, Kliff im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Mears
 Meers